Léon Vanderkindere, Belgisch politicus en historicus
Vanderkindere (tramhalte), een Brusselse tramhalte in Ukkel